

Geografia 
 Sorbolo – comune autonomo sino al 2019 poi frazione del comune di Sorbolo Mezzani
 Sorbolo – frazione del comune di Follo in provincia della Spezia
 Sorbolo Mezzani – comune italiano sparso in provincia di Parma
 Sorbolo a Levante – frazione del comune di Brescello in provincia di Reggio Emilia

Altro 
 Sorbolo di mare – mollusco bivalve della famiglia Limidae